Ме́лиан (, т. е. «Драгоценный дар») или Мелья́нна (, в том же значении) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина одна из Майар, супруга короля Дориата Элу Тингола и мать Лютиэн Тинувиэль. В черновиках и ранних версиях книг Толкина известна под именами Венделин, Гвенделин, Гвендалойн. Была наставницей Галадриэль. Эльфы-синдар, её подданные, называли её на своём языке То́риль (, т. е. «Королева»).

Литературная биография 
Неизвестно, в какой степени правомерно говорить о том, что Мелиан входила в свиту кого-либо из Валар, но утверждается, что она была помощницей Ваны и Эстэ. Мелиан жила в садах Лориена, ухаживая там за деревьями. Не было среди Майа равных Мелиан в красоте, мудрости и в искусстве Заклинательных Песен. Когда в час общего света пела Мелиан, всё стихало вокруг. Валар оставляли свои труды, птицы переставали щебетать, замолкали колокола, а фонтаны никли и приглушали свой звонкий голос. Это Мелиан научила соловьёв их песням, и куда бы она ни шла, они всегда сопровождали её весёлой стайкой. До создания Мира не уступала Мелиан самой Йаванне и была ей первой помощницей. Среди особых способностей — развитая интуиция и способность предсказывать будущее.

Когда у тихих вод Куивиэнен пробудились Дети Илуватара, Мелиан оставила Валинор и направилась в Покинутые Земли. С её приходом тишина предрассветного Средиземья кончилась, и воздух зазвенел от песен Мелиан и от щебета её птиц. В Средиземье она встретила одного из предводителей эльфов-тэлери Эльвэ (Элу Тингола). Встреча произошла в колдовском лесу Нан Эльмот. На время встречи для влюблённых остановилось время. Об их встрече было сказано:
Она не сказала ни слова, но, переполненный любовью, Эльвэ подошёл к ней и взял её за руку, и тотчас же какие-то чары овладели им. Так стояли Эльвэ и Мелиан, а вращающийся над ними звёздный небосвод отсчитывал долгие годы. И деревья Нан Эльмота стали выше и темнее, прежде чем Мелиан и Эльвэ произнесли хоть одно слово.
Тем временем народ Эльвэ, пытаясь отыскать своего короля в лесах, отстал от остальных эльдар, остался в Белерианде и стал именоваться синдар.

После бракосочетания с Тинголом Мелиан стала королевой государства Дориат и народа синдар. Мелиан очень многому научила эльфов Дориата.

Мелиан предсказала войну с Морготом, и для защиты Дориата была возведена крепость Менегрот.

После поражения Дориата в войне с Морготом и вплоть до гибели Тингола она укрывала земли Дориата «поясом Мелиан» — сетью опутывающих чар и заклинаний. Он укрывал королевство от чужих глаз, и никто не мог преодолеть «пояс Мелиан», кроме как с её ведома или с позволения Тингола. После убийства Тингола и разрушения Дориата Мелиан оставила своё физическое тело и ушла на Запад.

Дочь Мелиан и Тингола — Лютиэн. Она выбрала судьбу людей, отказавшись от бессмертия эльфов. Лютиэн, будучи полумайа, унаследовала от матери магические способности. Также она считалась прекраснейшей из детей Эру. Среди её потомков — Эльвинг, Элронд, Арвен, Элендил и Арагорн.

Мелиан также известна как наставница Галадриэль, о чём существуют англоязычные апокрифы. Именно от Галадриэль Мелиан узнала об убийстве Финвэ, похищении Сильмариллов, клятве Феанора и резне в Альквалондэ.

Примечания

Литература 
 

Персонажи легендариума Толкина
Персонажи книги «Сильмариллион»
Майар
Вымышленные королевы